Ziegenburg steht für:

 Ziegenburg (Marktschorgast), Ortsteil des Marktes Marktschorgast, Landkreis Kulmbach, Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern
 Ziegenburg (Mürzzuschlag), eine Siedlung der Bezirkshauptstadt Mürzzuschlag in der Steiermark, Österreich

 Burg Ziegenberg bzw. Ziegenburg, Burgruine bei Ziegenhagen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Burg Kozí Hrádek, die frühere Ziegenburg, Burgruine in Südböhmen anderthalb Kilometer östlich der Stadt Sezimovo Ústí in Tschechien
 Otternburg/Ziegenburg, Wallanlage (verm. der Hallstattzeit) bei Oettern, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

zu weiteren Bedeutungen des Namens siehe auch:
 Ziegenberg